Radecki ist ein Familienname polnischer Herkunft. Bekannte Namensträger sind:

 Eva von Radecki (1884–1920), deutsch-baltische Schriftstellerin
 Felix von Mikulicz-Radecki (1892–1966), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Loana Radecki (* 1963), deutsches Fotomodell
 Sigismund von Radecki (1891–1970), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Radetzky
 Radezki
 Radecký
 Hrádecký